

Astronomia
15841 Yamaguchi – asteroide del sistema solare

Geografia
Yamaguchi – città giapponese
Prefettura di Yamaguchi – prefettura giapponese

Persone
 Hiroshi Yamaguchi – sceneggiatore e scrittore giapponese
Kappei Yamaguchi – seiyū
Kristi Yamaguchi – pattinatrice statunitense
Mayumi Yamaguchi – seiyū
Tamon Yamaguchi – viceammiraglio giapponese della seconda guerra mondiale
Yuriko Yamaguchi – seiyū

Altro
USS Yamaguchi (NCC-26510) – nave stellare federale della serie fantascientifica Star Trek
Yamaguchi-gumi – organizzazione criminale della Yakuza giapponese